Az 1972. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát február 12-én és 13-án rendezték. Az aranyérmet a spanyol Francisco Fernández Ochoa nyerte meg, aki Spanyolország első aranyérmét szerezte a téli olimpiai játékok történetében.

Eredmények 
Az 1. fordulóban 58 versenyző vett részt, 14 versenyző kiemeltként döntős volt. Az 1. forduló csak a döntőbeli indulás sorrendjét határozta meg. A döntőben a versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. forduló

Döntő

Források 

Alpesisí az 1972. évi téli olimpiai játékokon